Spitfire byl britský stíhací letoun v době druhé světové války. Označení se může vztahovat také k dalším významům:

Automobilový průmysl 
 BSA Spitfire – britský motocykl.
 Triumph Spitfire – britský automobil.

Hudba 
 Spitfire Records – bývalé americké hudební vydavatelství.
 Spitfire (hudební skupina) – jméno několika hudebních skupin.

Loďstvo 
 HMS Spitfire – jméno několika plavidel Royal Navy.

Zbrojní průmysl 
 .222 Spitfire – typ náboje.